Episodi di Lassie – episodi della serie televisiva del 1954
 Episodi di Lassie – episodi della serie televisiva del 1997